als Latijns voorvoegsel ("voorbij", "achter", "aan andere zijde") als tegenhanger van cis ("aan deze zijde"); bijvoorbeeld in gebiedsnamen als Transkei, Transjordanië of Transsylvanië

Topografie 
 Trans (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Mayenne
 Trans (Zwitserland), een plaats in het Zwitserse kanton Graubünden
 Trans (parochie), een parochie in de Deense gemeente Lemvig
 Trans (Utrecht), een straat in Utrecht
 Trans (Arnhem), een straat in Arnhem

Architectuur 
 trans (bouwkunde), weergang van een kasteel of omgang rond een toren
 Het Marinus Ruppertgebouw op het Utrecht Science Park, tot 2001 bekend als Transitorium I of Trans I
 Het Willem C. van Unnikgebouw op het Utrecht Science Park, voorheen bekend als Transitorium II of Trans II

Muziek en entertainment 
 Trans (Neil Young) (1982), een muziekalbum van Neil Young
 Trans (Stockhausen) (1971), een compositie van de Duitse componist Karlheinz Stockhausen, 
 Trans (festival), voormalig festival Belfast, Noord-Ierland met muziek, seminars, tentoonstellingen

Film en televisie 
 Trans (documentaire), een korte documentaire van Claudia Ruiz en Gijs Verkoulen
 Trans (1998), Amerikaanse film van Julian Goldberger

Media
 Trans Corp, een bedrijfsonderdeel van CT Corp
 Trans TV, een Indonesisch commercieel televisiestation
 Trans7, een Indonesisch commercieel televisiestation

Zie ook
Cis-trans-isomerie